Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Lindenbaum – polski logik i matematyk
 Janina Hosiasson-Lindenbaum – polska filozofka i logik
 Pija Lindenbaum – szwedzka pisarka i ilustratorka, autorka książek dla dzieci
 Wiktor Lindenbaum – podpułkownik weterynarii Wojska Polskiego